Negreiros puede hacer referencia a: 

 Negreiros (Barcelos), freguesia portuguesa. 
 Negreiros (comuna), antigua comuna chilena.